Джон Гóмес Рестре́по (; , Сиснерос, Антьокия, Колумбия — , , Колумбия) — колумбийский бизнесмен и предприниматель, посол Колумбии в СССР (1985—1989 годы).

Биография 
Родился в 1917 году на севере Колумбии в небогатой семье, был вынужден подрабатывать с 5 лет и постоянно работать с 12-ти.

Окончил Университет Антьокии в г. Медельин, университет Экстернадо (Богота) и Высший Технический колледж Линдси Хопкинс в Майами (США) (в 1965 году).

Работал помощником адвоката, затем занялся бизнесом в области торговли бытовыми товарами.

В 1938 году основал компанию Uribe Gómez & Cía, ставшую со временем крупнейшим импортёром Колумбии, которая стала первой из 35 основанных им промышленных и торговых компаний Колумбии. Основанная им несколько позже компания Cartón de Colombia (ныне Smurfit Kappa) с тех пор является основным поставщиком картона и упаковки в стране.

В 1956—1958 годах — депутат ассамблеи департамента Антьокия.

В 1964—1968 годах — член городского совета г. Медельин.

В 1967—1968 годах — член палаты представителей Национального конгресса Колумбии.

В 1970—1974 годах — сенатор.

В 1978—1985 годах — вновь член палаты представителей, работал в составе комиссии конгресса по экономическим вопросам.

В 1984—1985 годах — исполняющий обязанности губернатора. Личный приятель президента страны Б. Бетанкура.

С августа 1985 по 1989 год — посол Колумбии в СССР, в 1997—1998 — посол в Швейцарии.

Основанная им в 1958 году корпорация Grupo Familia является одной из ведущих промышленных и торговых компаний в стране, производящей широкий спектр товаров от обуви и осветительных приборов до товаров медицинского назначения и химикатов.

Был известен также как импресарио и филантроп, «человек, который воплощал дух колумбийского предпринимателя».
Умер в возрасте 96 лет от сердечной недостаточности.

Источники 
 «Известия», 13 августа 1981 г.
 «Дипломатический вестник», № 10 1981 г.
 Grupo Familia lamenta muerte de su fundador, John Gómez Restrepo
 Falleció el empresario Jhon Gómez Restrepo, fundador del Grupo Familia
 John Gómez Restrepo: Forjador de empresas

Примечания 

Послы Колумбии в СССР
Умершие от сердечной недостаточности
Муниципальные депутаты Колумбии